Humbert d'Albon fait référence aux fils aînés de la dynastie des Guigonides d'Albon :

 Humbert dit d'Albon, évêque de Grenoble sous le nom d'Humbert  (994-~1025), fils de Guigues  († ap. 996) ;
 Humbert dit d'Albon, évêque de Valence (996, 1027-1037), fils de Guigues II († av. 1009) et frère du comte Guigues le Vieux († 1070) ;
 Humbert d'Albon, évêque de Grenoble (~1058-† ) sous le nom d'Humbert II, fils du comte Guigues le Vieux († 1070) ;
 Humbert d'Albon, évêque du Puy (1128-114?), archevêque de Vienne (1146-1147), fils de Guigues III († 1133) ;

Maison d'Albon